Kölberg ist der Ortsname von

 Kölberg (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kölberg (Friesenried), Ortsteil der Gemeinde Friesenried, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Köhlberg
 Colberg
 Kolberg